Kepookalani (havajski Kepoʻokalani) (o. 1760. - ?) bio je havajski poglavica.

Životopis 
Kepookalani je najvjerojatnije rođen 1760. godine. Lani na havajskom označava "nebo". 

Njegovi su roditelji bili poglavica Kameʻeiamoku i njegova žena Kamakaeheikuli.

Bio je nećak Kamanave I., koji je bio očuh kralja Kamehamehe I. Velikog. Njegova je sestrična bila kraljica Peleuli, Kamehamehina druga žena. Bio je polubrat Hoolulua i Hoapilija koji su pokopali Kamehamehu jer su mu bili vjerni.

Oženio se svojom sestričnom, princezom Alapaiwahine, te je dobio dva sina: Kamanawu II. i Kapelakapuokakaea. Poslije je oženio plemkinju Keohohiwu, kćer kraljice Ululani, koja mu je rodila sina Aikanaku. Zadnja žena mu je bila Nune, majka njegove kćeri Piianaije.

Bio je djed Analee Keohokalole, Vilima Luthera Kealiija Moehonue i Cezara Kaluaikua Kapaakee.

Obiteljsko stablo 

<noinclude>

Životopisi, Havaji